Ла Ресолана има више значења:

 Ла Ресолана (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ресолана (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ресолана (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ресолана (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ресолана (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ресолана (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ресолана (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ресолана (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ресолана (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Ресолана (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ресолана (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику